Паата Нацвлішвілі — віце-президент грузинського НОК.
 Гія Нацвлішвілі — президент грузинського Національного олімпійського комітету.
 Анна Нацвлішвілі — грузинський юрист і політик, член Державної конституційної комісії.

грузинські прізвища